Petrus III van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (477-489)
 Petrus III van Raqqa, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (581-591)
 Petrus III van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1028-1051)
 Petrus III van Lehfed, maronitisch patriarch van Antiochië (1173-1199)